Кошутино — деревня в Вельском районе Архангельской области России. Входит в состав Пуйского сельского поселения.

География 
Деревня находится в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, при автодороге , к западу от реки Ваги, на расстоянии примерно 47 километров (по прямой) к северо-востоку от города Вельска, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с прохладным и дождливым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −12,7 °C; самого тёплого месяца (июля) — 18 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 763,7 мм.
 Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Пуйское»